Kabinett Valls steht für folgende Regierungen in Frankreich:

 Kabinett Valls I vom 31. März bis 25. August 2014
 Kabinett Valls II vom 25. August 2014 bis 6. Dezember 2016